Persones:
Alberto Santos-Dumont, pioner d'aviació brasiler
Henry Du Mont, compositor barroc belga
Jules Dumont d'Urville, explorador i oficial naval francès
Margaret Dumont, actriu estatunidenca
Julius du Mont, pianista, escriptor, i jugador d'escacs francobritànic
 Geografia:
Brasil:
Dumont (São Paulo)
Estats Units: 
Dumont (Colorado)
Dumont (Iowa)
Dumont (Minnesota)
Dumont (Nova Jersey)